La Yashica 124 G è una reflex biottica prodotta da Yashica tra il 1970 e il 1986. È stata l'ultima biottica prodotta dalla casa che vi ha riversato tutto il suo know how.

Come tutte le reflex biottiche è dotata di un obiettivo superiore che rimanda l'immagine al vetro smerigliato da cui si controllano inquadratura e messa a fuoco, e un obiettivo inferiore di ripresa (superiore (visione) Yashinon 80 mm f/2,8; inferiore (ripresa) Yashinon 80 mm f/3,5). Nello specifico l'ottica di ripresa è un yashinon clonato dallo schema tessar, di buona qualità, a detta di molto indistinguibile dal tessar vero e proprio se non per una resa leggermente minore di contrasto e un trattamento antiriflesso di minor qualità che crea fastidiosi flare in controluce spinti.

A differenza di molte imitazioni della Rolleiflex (Ricoh Ricohmatic, Kowa Kalloflex, corpi cinesi Seagull, francesi Semflex e tedeschi Welta Reflekta) di casa Franke e Heideke, le Yashica 124 e 124 G sono considerate macchine di ottima qualità costruttiva, come d'altronde le Autocord della Minolta. La grande diffusione nel campo amatoriale, e non solo, che ebbero all'epoca fa sì che ad oggi si possano considerare una validissima alternativa alla Rolleiflex.

Schermo di messa a fuoco smerigliato con lente di Fresnel e zona centrale finemente smerigliata. È dotata anche di una lente d'ingrandimento mobile per la messa a fuoco di precisione. L'esposimetro (assente nelle prime Rolleiflex e in molte imitazioni di fascia inferiore alla Yashica) è dotato di cellula al CdS (non al selenio come sulle Rolleiflex che alla lunga necessita di essere sostituito), accoppiato ai tempi e ai diaframmi; l'esposizione è naturalmente manuale. Le sensibilità della macchina vanno da 25 a 400 ASA.

L'otturatore meccanico Copal SV, incorporato nell'obiettivo inferiore, permette la sincronizzazione del flash su qualunque dei tempi disponibili da 1 secondo a 1/500 di sec più la posa B (bulb). Offre la possibilità dell'autoscatto. Avanzamento pellicola: manovella sul lato destro con rotazione di 360°.
Alimentazione: 1 pila al mercurio da 1,35 volt, tipo PX 625. Questa è forse l'unica nota dolente di questa macchina fotografica: la Yashica necessita di questo modello di pile difficile da reperire. Da notare tuttavia che la pila serve solo ad alimentare l'esposimetro, per cui i meccanismi funzionano anche senza alimentazione.

Dimensioni: 148x101x77 millimetri. Peso: 1100 grammi.

Fotocamere analogiche